Пищев — русская фамилия.

Известные носители 
 Пищев, Виктор Павлович (род. 1948) — советский и российский тренер по боксу.
 Пищев, Николай Павлович (род. 1944) — заместитель Председателя Правительства Московской области.